Brasilien är en federation av 26 delstater (estados) och ett förbundsdistrikt (distrito federal) där huvudstaden Brasilia ligger.

Lista över Brasiliens delstater 

 
Administrativa indelningar av länder i Amerika